Клод Луазель (,  29 травня 1963, Оттава) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1981 року.

1981 року був обраний на драфті НХЛ під 23-м загальним номером командою «Детройт Ред-Вінгс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Детройт Ред-Вінгс», «Нью-Джерсі Девілс», «Квебек Нордікс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Нью-Йорк Айлендерс».

Тренерська робота 
У сезоні 1993/94 працював асистентом головного тренера «Тампа-Бей Лайтнінг».

29 травня 2010 призначений асистентом голового тренера «Торонто Мейпл-Ліфс». 22 липня 2014 весь тренерський штаб подав у відставку.

З 31 липня 2015 хокейний консультант клубу «Аризона Койотс».

У 2016 хокейний консультант клубу «Нью-Йорк Айлендерс».

Статистика НХЛ

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Оттави
канадські хокеїсти
канадські хокейні тренери
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Задрафтовані «Детройт Ред-Вінгс»